West Ham – distretto dell'Essex successivamente fuso con lEast Ham'' e identificato oggi nel Newham West Ham United Football Club – società calcistica britannica del distretto londinese di West Ham
 West Ham''' – distretto di Londra